Тутова — многозначное понятие.

Фамилия  Тутова, Гульшат Абсаттаровна (род. 1972) — российская актриса театра и кино.
 Тутова, Лариса Николаевна (род. 1969) — российский политик.
 Тутова, Наталья Владимировна (род. 1988) — российский спортивный стрелок.

Топоним 
 Тутова — коммуна в Румынии.

См. также